Onychothecus är ett släkte av skalbaggar. Onychothecus ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Onychothecus